Опочно (, ) — город в Чехии в районе Рихнов-над-Кнежноу Краловеградецкого края.

Расположен в восточной части исторической области Богемия в 21 км к северо-востоку от г. Градец-Кралове.

История 
Поселение на месте Опочно существовало ещё в конце бронзового века. Первое письменное упоминание встречается в Чешской хронике Козьмы Пражского под 1068 годом.

Статус города получил в XV веке. В 1471 году король Чехии и Венгрии Владислав II Ягеллон даровал городу Опочно герб.

17 июня 1813 года замок Опочно посетил российский император Александр I. Здесь он встречался с австрийским дипломатом князем Меттернихом, с которым обсуждал политическое переустройство Европы после Наполеоновских войн и пытался убедить его отказаться от австрийский претензий на Иллирийские провинции на Балканах.

Последними владельцами замка были представители княжеского и графского рода Коллоредо-Мансфельды. Во время Второй мировой войны, в 1942 году, собственность семьи Коллоредо-Мандсфельд, включая замок в Опочно, была конфискована нацистами. До сегодняшнего дня требования о реституции семьи Коллоредо-Мандсфельд замка в Опочно окончательно не решён.

Достопримечательности 

 Главная достопримечательность Опочно — замок эпохи Возрождения и барокко, окружённый английским парком, в котором в открытых вольерах живут лани и муфлоны.

В Опочно есть три церкви.
 Приходская церковь Святой Троицы
 Костёл Рождества бывшего монастыря капуцинов 1673 года — Памятник культуры Чехии
 Часовня Девы Марии 1810 года на старом кладбище, которая ныне служит в качестве концертного зала — Памятник культуры Чехии
 Марианская колона (Чумовой столп) на центральной площади

Население

Города-побратимы 
  Опочно, Польша
  Гитен, Нидерланды
  Пюто, Франция

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Опочно 

Города Краловеградецкого края